Новоеловка — село в Троицком районе Алтайского края в составе Хайрюзовского сельсовета.

История 
Основано в 1775 г. В 1928 году состояло из 323 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Новоеловского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)